A Jerry és a felderítők (eredeti cím: Jerry and the Raiders) kanadai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Adam O'Brien rendezett. A forgatókönyvet Nancy Trites-Botkiné és Mark Shekter írta, a zenéjét Glenn Morley és Mark Shekter szerezte. Kanadában 2016. december 5-én indult, Magyarországon 2016. december 5-étől a Minimax tűzte műsorára.

Ismertető

Szereplők 
 Jerry – Egy 7 éves fiú, aki nagyon kíváncsi, és szeretne megismerni sok mindent.
 Bakko – Jerry egyik játékfigurája, segít Jerry nyomozásában.
 Gant – Jerry másik játékfigurája. szintén segít Jerry nyomozásában.
 Nicole – Egy barna hajú, kék szemű kislány, Jerry húga.

Magyar hangok: Molnár Levente, Pekár Adrienn, Markovics Tamás, Seszták Szabolcs, Solecki Janka,  Tarján Péter, Berkes Bence

Epizódok

Források 
 Jerry és a felderítők a port.hu-n

További információk 
 Jerry és a felderítők a tv.24.hu-n 

2016-ban bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Misztikus televíziós sorozatok